Het WTA-tennistoernooi van Osaka (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2019 vond plaats van maandag 16 tot en met zondag 22 september 2019 in de Japanse stad Osaka. Het was de 36e editie van het Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Utsubo tenniscentrum.

Op vrijdag 20 september waren de wedstrijden door aanhoudende regen grotendeels stilgelegd. Daardoor moesten vele deelneemsters op zaterdag twee partijen spelen.

Enkelspel 
Titelhoudster Karolína Plíšková was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Naomi Osaka uit Japan, verliezend finaliste in 2018, won het toer­nooi zonder ook maar één set te verliezen. In de eindstrijd ver­sloeg zij de ongeplaatste Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. Beide finalistes hadden de dag ervoor zowel hun kwart- als hun halve finale gespeeld. Osaka was de eerste Japanse sinds Kimiko Date in 1995 die het toer­nooi van Tokio op haar naam wist te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won US$ 141.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als negende geplaatst, bereikte de halve finale – daarin moest zij de duimen leggen voor de latere winnares.

De Nederlandse Kiki Bertens was het tweede reekshoofd, en kreeg derhalve een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde van Russin Anastasija Pavljoetsjenkova.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Miyu Kato en Makoto Ninomiya hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Kato speelde samen met Storm Sanders – zij strandden in de eerste ronde. Ninomiya en Eri Hozumi bereikten de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en de Nederlandse Demi Schuurs, kwam evenmin voorbij de tweede ronde.

De als tweede geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan wonnen het toer­nooi. In de op zaterdag 21 september gespeelde finale zegevierden zij tegenover de ongeplaatste, even­eens Taiwanese, zussen Hsieh Su-wei en Hsieh Yu-chieh in twee sets. Beide finaleteams hadden eerder op die dag nog hun halve finale gespeeld. Het was de vijftiende gezamen­lijke titel van de gezusters Chan. Hao-ching (de jongere zus) had daar­naast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Latisha (de oudste) twintig.

Demi Schuurs was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Osaka 2019
Osaka